Mitrovica puede referirse a una de las tres ciudades serbias:

 Kosovska Mitrovica, en Kosovo.
 Mitrovica Norte, porción de la anterior habitada por serbios.
 Mačvanska Mitrovica, en Mačva.
 Sremska Mitrovica, en Sirmia.